Gründleingraben heißen Gewässer und ein Tal:

 Gründleingraben (Hasselbach), linker Zufluss des Hasselbachs (zum Erlenbach, zur Jagst in Bieringen) in Unterwittstadt, Stadt Ravenstein, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Gründleingraben (Kirnau), linker Zufluss der Kirnau vor Osterburken, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Gründleingraben (Krebsbach), rechter Zufluss des Krebsbachs (zum Schwarzbach, zur Elsenz) in Neckarbischofsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Gründleingraben (Umpfer), linker Zufluss der Umpfer vor der Hagenmühle nach Uiffingen, Stadt Boxberg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

 Gründleingraben, linkes Trockental zum trockenen Laubental bei Oberhochstatt, Stadt Weißenburg in Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

Siehe auch:
 Gründleinsgraben